Die Irish League 1927/28 war die 34. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum sechsten Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Neulinge Coleraine FC und Bangor FC spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1927/28
Fußballsaison 1927/28